Le tournoi CCI International 2017 est l'édition 2017 du tournoi de squash CCI International qui se déroule du 7 au 10 novembre 2017 à Bombay. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre joueurs qualifiés. 

La tête de série  Saurav Ghosal remporte le titre en finale face à Nicolas Müller.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 CCI International
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 

 Page PSA

CCI International
Sport en Inde en 2017
Squash en 2017
Sport en novembre 2017